Kathy Jordan e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma solo la Shriver ha partecipato in coppia con Martina Navrátilová.

La Navrátilová e la Shriver che hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Jo Durie e Barbara Potter.

Teste di serie
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
n/a
 Jo Durie /  Barbara Potter (finale)
 Ann Kiyomura /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1983